Esistono più comuni francesi con questo nome

Presles – Calvados
Presles – Isère
Presles – Val-d'Oise